Niemcy:
 Lehesten – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt
 Lehesten – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland